Zum Göttlichen Erlöser steht für:
 Zum Göttlichen Erlöser (Köln)
 Zum Göttlichen Erlöser (Uelzen)
 Zum Göttlichen Erlöser (Wien)